Dolz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Dolz (1769–1843), deutscher Pädagoge und Kirchenlieddichter

Dolz ist der Name folgender Orte:

 Dolz (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dolž, Ortsteil der slowenischen Stadt Novo mesto

Siehe auch:

Dölz